Tajmir (poluotok), poluotok u Rusiji
 Tajmirski zaljev, zaljev Karskog mora
 Tajmira, rijeka u Rusiji
 Tajmir (jezero), jezero u Rusiji
 Tajmir (otok), otok u Rusiji
 Mali Tajmir, otok u Rusiji
 Tajmirski autonomni okrug, bivši ruski autonomni okrug